Роберт Брэдли Кендрик (; род. 15 ноября 1979 года в Фресно, США) — американский профессиональный теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде.

Общая информация 
Отец Роберта — Том по профессии оценщик недвижимости, мать — Дорис — домохозяйка. У него есть одна старшая сестра — Керри и два старших брата Томми и Скотт.

Кендрик начал заниматься теннисом в возрасте пяти лет.

Спортивная карьера 
В декабре 1999 года Кендрик выиграл первый турнир из серии «фьючерс» в парном разряде. В июле 2001 года также в парах выиграл первый серии «челленджер», проходившим в Аптосе. В августе того же года Роберт дебютировал на турнирах серии Большого шлема, сыграв в парных соревнованиях Открытого чемпионата США. Первый титул на «челленджере» в одиночном разряде он выиграл в Талсе в сентябре. В январе 2003 года на турнире в Окленде состоялся дебют Кендрика на основных соревнованиях АТП-тура в одиночном разряде. В феврале и марте того же года он обратил на себя внимание на зальных турнирах в США. Сначала он в партнёрстве с Полом Голдстейном вышел в парный финал турнира в Сан-Хосе. На турнир в Делрей-Бич Роберт попал, пройдя через квалификацию, и смог дойти на нём до полуфинала. В июне в качестве лаки-лузера попал на Уимблдонский турнир — первый в карьере Большой шлем в основной сетке в одиночном разряде.

В феврале 2004 года Кендрик добрался до полуфинала турнира в Сан-Хосе, где встретился с третьей ракеткой мира Энди Роддиком и проиграл ему. В июле 2006 года американец вышел в четвертьфинал в Ньюпорте. На этом же турнире он завоевал единственный в карьере титул АТП. Произошло это в парном разряде, где он сыграл в дуэте с австрийцем Юргеном Мельцером. После выигрыша в ноябре 2006 года четвёртого в карьере «челленджера», который проходил в Пуэбла-де-Сарагоса, Кендрик впервые вошёл в Топ-100 мирового одиночного рейтинга. На Открытом чемпионате США 2007 года он дошёл до четвертьфинала в мужских парах в альянсе с соотечественником Сэмом Куэрри. К ноябрю 2010 года имел 10 индивидуальных титулов на турнирах серии «челленджер». В феврале 2011 года Кендрик смог выйти в четвертьфинал турнира в Мемфисе. В июле 2011 года Кендрик был отстранен от соревнований на 12 месяцев из-за положительного допинг теста на Открытом чемпионате Франции 2011 года. В крови спортсмена обнаружили следы запрещенного стимулятора стимулятора метилгексанеамина. Позже ему сократили дисквалификацию до восьми месяцев и он вновь сыграл в январе 2012 года. Последний раз Роберт сыграл в профессиональном теннисе в марте 2014 года.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (29)

Победы (13)

Поражения (16)

Финалы турниров ATP в парном разряде (2)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (32)

Победы (14)

Поражения (18)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты США
Теннисисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил